Адепт:

 Адепт ( — достигший) — последователь, обычно ревностный приверженец какого-либо учения, идеи, знания.
 Адепт — фермент пролекарственной терапии, который помогает вырабатывать антитела. Используется при лечении рака.

См. также 
 Adept (значения)